Le mot aureum est le nominatif singulier neutre d'un adjectif latin signifiant « d'or, doré » voire jaune.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
  est une zone de terrain chaotique située dans le quadrangle de Margaritifer Sinus, sur la planète Mars.

Biologie 
 En taxonomie, l'adjectif latin aureum est employé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Le Milliarium aureum (« Milliaire d'or ») est un petit monument symbolique situé sur le Forum Romain, marquant le point zéro de l'Empire romain.

Voir aussi 
 
 

Épithète spécifique